Ниже представлен список рек американского штата Колорадо.

Общие сведения 
В Колорадо насчитывается 158 рек, имеющих собственные названия. Все они, кроме Грин-Ривер и Симаррон, имеют исток на территории штата. Несколько рек в Колорадо носят одинаковые названия, по две (в одном случае — по три) реки в одном штате. Это:

 
 Бэр-Крик
 
 Симаррон
 Сэнд-Крик (три реки в одном штате)
 
 Фолл-Ривер

Список 
Реки с площадью водосборного бассейна более 10 000 км² выделены полужирным. В список включены только более-менее крупные реки, без учёта ручьёв и криков. Сортировка по алфавиту. После названия реки указана её длина и через дробь площадь водосборного бассейна.

  — 103 км / 383 км²
 Анимас — 203 км / 3562 км²
  — 121 км / 2890 км²
  — 224 км / 2798 км²
 Арикэри — 251 км / 4510 км²
 Арканзас — 2364 км / 440 000 км²
  — 340 км / 4830 км²
  — 123 км / 2149 км²
  — 105 км / 1800 км²
 Ганнисон — 290 км / 20 520 км²
 Грин-Ривер — 1170 км / 125 000 км²
 Долорес — 388 км / 11 850 км²
  — 97 км / 2450 км²
 Канейдиан-Ривер — 1651 км / 123 220 км²
  — 203 км / 4959 км²
  — 106 км / 1497 км²
 Колорадо — 2330 км / 640 000 км²
  — 149 км / 2300 км²
 Ла-Плата — 110 км / ?
 Ларами — 450 км / 11 820 км²
 Литл-Снейк — 249 км / 10 629 км²
  — 447 км / 8374 км²
  — 370 км / 3640 км²
  — 113 км / 1840 км²
  — 137 км / 2099 км²
  — 111 км / ?
 Навахо — 87 км / ?
 Норт-Платт — 1152 км / 80 000 км²
  — 54 км / 1920 км²
  — 89 км / 13 170 км²
  — 314 км / 1970 км²
  — 75 км / 1880 км²
  — 93 км / 1630 км²
  — 315 км / 8930 км²
 Пьедра — 64 км / 1770 км²
  — 164 км / 3570 км²
  — 48 км / ?
 Рио-Гранде — 3051 км / 472 000 км²
  — 210 км / 8140 км²
  — 110 км / 3760 км²
  — 142 км / 3480 км²
  — 122 км / 7000 км²
 Сан-Мигель — 130 км / 4060 км²
 Сан-Хуан — 616 км / 63 840 км²
 Саут-Платт — 707 км / 62 738 км²
  — 275 км / 7190 км²
  — 52 км / 2570 км²
 Симаррон — 1123 км / 49 100 км²
 Смоки-Хилл — 925 км / 49 900 км²
 Тейлор — 78 км / 1258 км²
  — 116 км / 2874 км²
 Уайт-Ривер — 314 км / 13 300 км²
  — 120 км / 2418 км²
 Флорида — 99 км / ?
  — 68 км / 610 км²
  — 267 км / 7398 км²
  — 77 км / 1050 км²
 Элк — 55 км / ?
 Ямпа — 400 км / 19 800 км²

См. также 
 Список списков рек США: По штатам

Ссылки 
 Colorado Water Conservation Board // cwcb.state.co.us // Архивировано из первоисточника 16 ноября 2007
 Major Rivers of Colorado // geosurvey.state.co.us // Архивировано из первоисточника 15 мая 2008
 Colorado's Decision Support Systems // cdss.state.co.us // Архивировано из первоисточника 4 февраля 2007
 The Rivers of Colorado // southwestpaddler.com
 Colorado Lakes, Rivers and Water Resources // geology.com
 Подборка статей по запросу «Rivers of Colorado» на сайте «Энциклопедия Колорадо»

Реки
Колорадо